7 miejscowości w Polsce: 
 Jadwigów – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tomaszów Mazowiecki 
 Jadwigów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Promna 
 Jadwigów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Błędów 
 Jadwigów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Gąbin 
 Jadwigów – przysiółek wsi Mieczysławów, w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Tarłów
 Jadwigów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Moskorzew
 Jadwigów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Nowe Miasto nad Wartą